CL.II steht für:
 BFW CL.II, deutsches Militärflugzeug der Bayerischen Flugzeugwerke, Lizenzbau der Halberstadt CL.II
 Halberstadt CL.II, deutsches Militärflugzeug
 Hannover CL.II, deutsches Militärflugzeug der Hannoverschen Waggonfabrik

CLII